Резвых — фамилия (Резвы́х) и топоним (Ре́звых).

Фамилия 
 Резвых, Леонид Степанович (1920—1959) — участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза.
 Резвых, Пётр Владиславович (род. 1968) — российский философ, историк философии.

Топоним 
 Резвых — деревня в Морозовском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.